Lake Dalrymple ist der Name von

Lake Dalrymple (Ontario) in Kanada
Lake Dalrymple (Queensland) in Australien